Berg Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Berg Mountain (Hoonah-Angoon Census Area, Alaska)
 Berg Mountain (Wrangell, Alaska)
 Berg Mountain (Idaho)